August II Mocny – król Polski z dynastii Sasów
 August II Brunswick-Lüneburg – książę Brunszwiku